Фарнхаген фон Энзе, Карл Август (1785—1858) — немецкий писатель.
 Фарнгаген фон Энзе, Рахель (урожд. Левин; 1771—1833) — немецкая писательница, хозяйка литературного салона, супруга предыдущего.